Леонтий Васильевич Дубельт (15 сентября 1792 года — а, Санкт-Петербург) — глава тайной полиции при Николае I: начальник штаба Корпуса жандармов (1835—1856) и управляющий III отделением (1839—1856), генерал от кавалерии.

Биография 
Леонтий Васильевич Дубельт родился в семье гусара Василия Ивановича Дубельта и Марии Григорьевны Шпертер. Леонтий и его брат Пётр получили хорошее образование. С апреля 1801 по 1807 Дубельт проходил курс обучения в Горном кадетском корпусе.

16 февраля 1807 поступил в военную службу прапорщиком в Псковский пехотный полк, а в декабре уже был в чине подпоручика, участвовал в русско-французской войне. Участник сражений под Гутштадтом, Вольфсдорфом и Деппеном. Участник Отечественной войны, принимал участие в сражениях: Смоленск, Бородино (ранение), Тарутино, Малоярославец и др.; участник заграничных походов 1813—1814. Служил адъютантом Дмитрия Дохтурова и Николая Раевского. Награждён медалью «За взятие Парижа». По заключении мира остается в составе оккупационного корпуса.

С 1815 Дубельт — дежурный штаб-офицер 3 пехотного корпуса, а с 1821 — 4 пехотного корпуса. В 1816—1822 штаб-офицер в штабе корпуса Н. Раевского-старшего в Киеве. 15 сентября 1817 произведён в чин подполковника. В 1821 году стал командиром Старооскольского пехотного полка.

В 1822 году после запрещения правительством масонских лож Дубельт дает письменные показания, что состоял членом лож Эмануэль (Гамбург), Астрея (Санкт-Петербург), Соединённых славян (Киев) и Золотого кольца (Белосток). Дубельт был знаком с будущими декабристами С. Г. Волконским и М. Ф. Орловым. После восстания декабристов в 1825 году Дубельта подозревали в связях с тайными обществами. В 1826 — Дубельта привлекают по делу декабристов. По рассмотрении Комиссия оставляет обвинения против него «без внимания».

29 декабря 1828 в результате конфликта с непосредственным начальником, командиром дивизии генералом Желтухиным, Дубельт выходит в отставку и поселяется с семьёй в имении жены Рыскино Тверской губернии.
1 февраля 1830 по протекции родственника по линии жены, адъютанта А. Х. Бенкендорфа Львова, получает должность жандармского штаб-офицера в Твери. Замещая на время болезни дежурного штаб-офицера в приемной Бенкендорфа, Дубельт настолько понравился шефу жандармов, что Бенкендорф оставляет его в своей канцелярии. В том же году Л. В. Дубельт поступил в Корпус жандармов в чине полковника. 3 октября 1831 Дубельту пожалован диплом с гербом на потомственное дворянское достоинство. 1 июля 1835 назначен на должность начальника штаба Корпуса жандармов с производством в чин генерал-майора.

С 1 апреля 1838 по 5 декабря 1844 года Л. В. Дубельт в чине генерал-майора состоял в Свите Е.И.В. (Николая I).

С марта 1839 по август 1856 год — управляющий III отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, являлся членом Главного управления цензурного комитета и членом Секретного комитета о раскольниках. В 1840-х годах пребывал в составе комиссий по расследованию дел о тайных политических обществах.
6 декабря 1844 года свиты Его Величества генерал-майор, начальник штаба Корпуса жандармов был произведён в чин генерал-лейтенанта.

С 1852 по 1856 год Л. В. Дубельт в должности товарища (заместителя) министра внутренних дел. 26 августа 1856 года — в день коронации императора Александра II был произведён в чин генерала от кавалерии и назначен попечителем Демидовского дома призрения и Детской больницы в Санкт-Петербурге.

27 апреля 1862 года Леонтий Васильевич Дубельт скончался в Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга, на этом же кладбище похоронена его жена Анна Николаевна.

По приказу Дубельта, сторонника жесткой цензуры, было установлено наблюдение за А. С. Пушкиным, Н. А. Некрасовым и за славянофилами. Хорошо образованный, проницательный и умный, Дубельт, по должности им занимаемой и отчасти по наружности, был предметом ужаса для большинства жителей Санкт-Петербурга.

Среди наиболее известных дел, в которых Дубельт принимал личное участие:
 1834 — запрещение «Московского телеграфа» Николая Полевого;
 1836 — запрещение «Телескопа» Николая Надеждина за опубликование «Философического письма» Петра Чаадаева; ссылка редактора, объявление Чаадаева сумасшедшим и установление за ним надзора;
 1837 — «посмертный обыск»: конфискация бумаг Пушкина после его гибели;
 1837—1838 — отправка на Кавказ Михаила Лермонтова за «Смерть поэта»; возвращение его по просьбам бабушки;
 1847 — разгром Кирилло-Мефодиевского общества (Тарас Шевченко, Николай Костомаров);
 1848 — арест и ссылка Михаила Салтыкова (Щедрина);
 1848—1849 — аресты и следствие по делу Петрашевского;
 1849 — арест Ивана Аксакова;
 1852 — арест Ивана Тургенева;
 1851 — по личному приказанию императора — розыск, арест и доставка в Петербург Сергея Трубецкого;

При этом — неоднократные ходатайства о пенсионах для Николая Полевого и Николая Гоголя, о разрешении постановок для Михаила Щепкина. По просьбе Ф. В. Булгарина (которого Дубельт третировал, как в свое время третировали Тредьяковского), выхлопотал у государя пенсию вдове Полевого.

Хотя почти вся деятельность Дубельта основывалась на доносах, оплачивая доносчиков деньгами, он не упускал случая выразить в обществе своего к ним презрения.

«Дубельт — лицо оригинальное, он наверное умнее всего Третьего и всех трех отделений Собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди прежде, чем голубой мундир победил или лучше — накрыл все, что там было».

Награды 

 орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (03.12.1807);
 Орден Святой Анны 4-й степени (1812);
 орден Святой Анны 2-й степени (05.02.1814);
 орден Святого Георгия 4-го класса (1830);
 орден Святого Владимира 3-й степени (1832);
 знак отличия беспорочной службы за 25 лет (1834);
 орден Святого Станислава 1-й степени (26.03.1839);
 знак отличия беспорочной службы за 30 лет (22.08.1840);
 орден Святой Анны 1-й степени (16.04.1841) с Императорской короной (11.04.1843);
 орден Святого Владимира 2-й степени (07.04.1846);
 орден Белого орла (11.04.1848);
 золотая табакерка украшенная бриллиантами с портретом Его Величества (1849);
 орден Святого Александра Невского (1850) с алмазным знаком (1852);
 знак отличия беспорочной службы за 40 лет (1850);

Иностранные награды:
 орден Pour le Mérite (1814, королевство Пруссия).

Семья 
В 1818 году Леонтий Васильевич Дубельт женился на Анне Николаевне Перской (1800—1853), племяннице адмирала Н. С. Мордвинова, дочери коллежского советника Николая Афанасьевича Перского (1760—1832) и Елизаветы Семеновны Мордвиновой (1760—1842). Взял за женой в приданое 1700 крепостных душ. В браке супруги Дубельт имели двух сыновей:
 Николай (1819—1874), генерал-лейтенант; женат на Александре Ивановне Базилевской.
 Михаил (1822—06.04.1900), генерал-лейтенант; в 1853—1862 был женат на Наталье Александровне Пушкиной (дочери А. С. Пушкина). Умер от .

В кинематографе 
 Николай Радин — «Мертвый дом» (1932)
 Владимир Белокуров — «Сон» (1964)
 Павел Шпрингфельд — «Старый дом» (1969)
 Владимир Кенигсон — «Былое и думы» (1973)
 Андрей Мягков — «Последняя дорога» (1986)
 Станислав Боклан — «Тарас Шевченко. Завещание» (1992—1997), «Братство» (2005)
 Виктор Вержбицкий — «Дело о „Мертвых душах“» (2005)
 Борис Плотников — «Пушкин. Последняя дуэль» (2006), «Одна любовь души моей» (2007)
 Василий Мичков — «Аманат» (2022)

Примечания

Литература 
 Адрес-календарь Санктпетербургских жителей, 1844. Том 1-3.
 Генеалогия господ дворян внесённых в родословную книгу Тверской губернии. 1787—1869 гг. С именным алфавитным указателем. 1869.
 
 Журнал «Сеанс». Дубельт. Голубое сукно. Самуил Лурье
 Мировая история. История России. Xviii-xix вв. Книга 1. 2004 г.
 Общий Гербовник Дворянских Родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году. 1862 год.
 Подробный словарь русских гравированных портретов : Т. 1 : А—Д : издание с 700 фототипными портретами / сост. Д. А. Ровинский.
 Придворный месяцеслов на лето от Рождества Христова 1824 года.
 «Сборник Императорского Русского Исторического Общества». Азбучный указатель имён русских деятелей, имеющих быть помещённых в «Биографический Словарь», издаваемый Императорским Русским Историческим Обществом. 1887—88.
 «Список генералам, штаб- и обер-офицерам всей Российской армии», с показанием чинов, фамилий и знаков отличия. 1828 год.
 Список генералам по старшинству. 1844.
 Список лиц свиты их ВЕЛИЧЕСТВ с царствования Петра 1 по 1886 год, по старшинству.
 Список кавалерам российских Императорских и Царских войск (1849)1850 год.
 1828. Список кавалерам императорских российских орденов всех наименований на лето от рождества христова 1827 года. Часть 3.
 Серков А. И. «Русское масонство 1731—2000. Энциклопедический словарь.»

Ссылки 
 Статьи о Леонтие Дубельте на сайте журнала «Сеанс»
 

 

Генералы от кавалерии (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены
Персоналии:Спецслужбы Российской империи
Начальники штаба корпуса жандармов
Смерть Пушкина